Запеканка:
 Запеканка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента и запекемое на противне в духовке или на сковороде.
 Запеканка — водка, настоянная на пряностях в печи в замазанной хлебным тестом посуде.

Примечания